Dix bâtiments de la Royal Navy ont été baptisés HMS Scorpion d'après l'animal du même nom :

 , un sloop de 14 canons, coulé en mer d'Irlande en 1762.
 , un sloop de 16 canons, vendu en 1802.
 , une canonnière acquise en 1794 et vendus en 1804
 , un brick-sloop de classe Cruizer, vendu en 1819.
 , un brick-sloop de classe Cherokee, reconverti en bâtiment de surveillance en 1848 loué à la Thames Police (police fluviale de la Tamise) à partir de 1858. Démantelé en 1874.
 , un des deux « turret ships » construits pour les États confédérés d'Amérique sous embargo, avec pour couverture une commande destinée à l'Égypte, il est saisi par le gouvernement britannique avant son lancement. Il est coulé alors qu'il faisait voiles vers les États-Unis en 1903, où il devait être démantelé
 , un destroyer de  qui prend part à la campagne des Dardanelles pendant la Première Guerre mondiale, vendu pour la ferraille en 1921.
 , une canonnière fluviale coulée par des destroyers japonais dans le détroit de Bangka en 1942.
 , un destroyer de classe S, construit par Cammell Laird, et vendu aux Pays-Bas en 1945.
 , un destroyer de classe Weapon lancé en 1946 et démantelé en 1971.

 Dans la fiction 
 HMS Scorpion, un sous-marin est représenté dans le téléfilm britannique Ghostboat (2006)

Nom de bateau de la Royal Navy